Kinami (Congo-Brazzaville), een plaats in Congo-Brazzaville
Kinami (Papoea-Nieuw-Guinea), een plaats in Papoea-Nieuw-Guinea